

Religion 
 Charisma est un magazine évangélique américain.
 Charisma Église Chrétienne est une église chrétienne évangélique charismatique française située au Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis.

Animaux 
 Charisma est un genre de mollusques.
 Charisma est un cheval de concours complet d'équitation double-champion olympique.

Musique & cinéma
 Charisma est un film japonais réalisé par Kiyoshi Kurosawa en 1999.
 Charisma Records est un label musical.
 Charisma est un album de Lee Morgan.